Windhaag ist der Name folgender Orte:

 Windhaag bei Perg, Gemeinde im Bezirk Perg in Oberösterreich 
 Windhaag bei Freistadt, Gemeinde im Bezirk Freistadt in Oberösterreich 
 Windhaag (Gemeinde Alland), eine Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Alland in Niederösterreich

 Burgruine Windhaag, eine Ruine in Windhaag bei Perg
 Schloss Windhaag, ein ehemaliges Schloss in Windhaag bei Perg
 Dominikanerinnenkloster Windhaag, Gründung des Joachim Enzmilner

Siehe auch: 
 Windhag
 Windhagiana